Molekulska formula -{C41H67NO15}- se može odnositi na:

 Midekamicin
 Troleandomicin